Kells, Kilkenny megye
 Kells, Meath megye